Па́вел Петро́вич Лео́нов: Леонов, Павел Петрович (1920—2011) — один из ведущих представителей российского наивного искусства.
 Леонов, Павел Петрович (1916—1983) — советский работник промышленности в Новосибирске, Герой Социалистического Труда (1971).